Florián bezeichnet:

 Florián (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Santander

Florián ist ein Vor- und Nachname. Zu Namensträgern siehe Florian.